Landesstraße 49 bezeichnet:

 die Landesstraße 49 (Niederösterreich) in Niederösterreich
 die Pankrazbergstraße in Tirol
 die Achrainstraße in Vorarlberg